Le matronyme Magnette est un dérivé féminisé du nom de personne d'origine germanique Magnier (de maginhari, de magin : force et hari : armée), ancien surnom de robuste guerrier.  

 Charles Magnette (1863 - 1937), avocat et homme politique belge
 Paul Magnette, homme politique belge né en 1971

Autres
Gare de Magnette, gare ferroviaire française de la ligne de Bourges à Miécaze, située au lieu-dit Magnette ; 
Maison Charles Magnette, maison de style Art nouveau construite à Liège par l'architecte Paul Jaspar .